Autoreproduktion bezeichnet:
 Autoreplikation
 Selbstreplikation